Phalaris est un tyran d'Agrigente ().
 Phalaris est un genre de plantes de la famille des Poaceae.